Mužská dvouhra Chile Open 2022 probíhala v polovině února 2022. Do singlové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chilský tenista Cristian Garín, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Alejandro Tabilo.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Španěl Pedro Martínez, jenž ve finále za 2.44 hodiny zdolal argentinskou turnajovou sedmičku Sebastiána Báeze po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–4. Na okruhu ATP Tour tak získal premiérové turnajové vítězství, jímž vylepšil své předchozí finálové maximum z Generali Open Kitzbühel 2021. Bodový zisk jej na žebříčku posunul o dvacet míst výše, když po skončení poprvé figuroval na 52. příčce. Po Kokkinakisovi a Bublikovi se stal třetím hráčem v probíhající sezóně, jenž vybojoval první kariérní trofej.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2022
ATP Tour 2022